Бурабай () — топоним в Казахстане.

 Бурабай — посёлок в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Бурабай — село в Куршимском районе Восточно-Казахстанской области.
 Бурабай — горный массив.
 Бурабай (Боровое) — озеро.
 «Бурабай» — национальный парк.
 «Бурабай» — газета Бурабайского района Акмолинской области, издаётся в городе Щучинске.
 «Бурабай» — дворец спорта в Кокшетау.